Crassí (en llatí Crassinus) o Cras (Crassus) va ser un cognomen que van portar antigament diversos membres de les famílies patrícies de les gens Clàudia, Papíria i Licínia.

Alguns dels membres que van dur aquest cognomen van ser:

 Calpurni Cras, va conspirar contra Nerva i Trajà
 Espuri Papiri Cras, tribú amb potestat consular el 382 aC
 Gai Papiri Cras I, cònsol el 430 aC 
 Gai Papiri Cras II, tribú amb potestat consular el 384 aC
 Gai Licini Cras, cònsol el 168 aC 
 Gai Licini Cras, tribú de la plebs el 145 aC
 Licini Cras Dives, pretor el 59 aC
 Luci Canidi Cras militar i polític romà 
 Luci Licini Cras, orador romà
 Luci Licini Cras Escipió, pretor el 94 aC 
 Luci Papiri Cras (magister equitum), magister equitum el 320 aC
 Luci Papiri Cras I, cònsol el 436 aC 
 Luci Papiri Cras II, tribú amb potestat consular el 382 aC i el 376 aC
 Luci Papiri Cras III, tribú amb potestat consular el 368 aC
 Luci Papiri Cras IV, dictador el 340 aC, o cònsol el 336 aC i 330 aC
 Mani Octacili Cras, cònsol el 263 aC i el 246 aC 
 Marc Aquili Cras, pretor el 43 aC 
 Marc Licini Cras Dives (fill de Cras el triumvir) fill gran del triumvir Marc Licini Cras Dives
 Marc Licini Cras Dives II, net del triumvir Marc Licini Cras Dives, cònsol el 30 aC 
 Marc Licini Cras Dives III, cònsol el 14 aC
 Marc Licini Cras Dives I, triumvir i cònsol (conegut com a Cras el triumvir)
 Marc Papiri Cras I, cònsol el 441 aC 
 Marc Papiri Cras (dictador), dictador el 332 aC 
 Publi Licini Cras Dives Decoctor, cavaller romà
 Publi Licini Cras Dives II, pare del triumvir Cras, cònsol el 97 aC
 Publi Licini Cras Dives (polític), polític romà partidari de Sul·la
 Publi Licini Cras Dives (llegat), fill petit del triumvir Marc Licini Cras Dives i llegat de Juli Cèsar
 Publi Licini Cras, cònsol el 171 aC 
 Publi Licini Cras (pretor), pretor l'any 57 aC
 Publi Licini Cras Dives I, cònsol el 205 aC 
 Publi Licini Cras Dives Mucià, cònsol el 131 aC 
 Publi Cras Junià, tribú de la plebs el 51 aC
 Tit Octacili Cras, cònsol el 261 aC

Referències 

Cognoms romans